Асијенда Сан Франсиско има више значења:

 Асијенда Сан Франсиско (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Сан Франсиско (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику